Га́рри Гуди́ни (, при рождении Э́рик Вайс , в США — ; , , Австро-Венгрия — , , США) — американский иллюзионист, филантроп и актёр. Прославился разоблачением шарлатанов и сложными трюками с побегами и освобождениями.

Биография 

Как свидетельствуют документы, Гудини родился в Будапеште в семье раввина, хотя сам он утверждал, что местом его рождения является американский штат Висконсин. Его родители эмигрировали в США 3 июля 1878 года, когда Эрику было четыре года. Первоначально семейство обосновалось в городке Эпплтон (штат Висконсин), где его отец — Меер Сэмюэл Вайс (1829—1892) — получил пост раввина реформистской синагоги Zion Reform Jewish Congregation (реформистская еврейская община Сиона). В 1887 году Гудини с отцом переехали в Нью-Йорк, где к ним вскоре присоединились мать артиста Сесилия (Цецилия) Штайнер (1841—1913) и шестеро его братьев и сестёр. В семье говорили на идише, немецком и венгерском языках.

Вайс публично показывал карточные фокусы в увеселительных заведениях с 10 лет. В 1892 году принял псевдоним Гудини в честь французского фокусника Робер-Удена (фамилию которого он прочитал в соответствии с правилами английского, а не французского языка). Позже к фамилии добавилось имя Гарри в честь Гарри Келлара, хотя, по свидетельствам близких, уже в детстве друзья называли его Эри (Ehrie) или Гарри (Harry).

Первоначально гастролировал по США вместе с братом. В ранней карьере Гудини преобладали номера по самоосвобождению от наручников и из резервуаров с водой. В рекламных целях он практиковал эффектные трюки, которые могли быть засвидетельствованы целыми толпами. Так, однажды он был подвешен в мешке к карнизу небоскрёба, но успешно освободился. В другой раз прошёл на глазах множества зрителей через кирпичную стену. В 1903 году был сброшен с моста в Темзу закованным в наручники и кандалы с 30-килограммовым шаром, но через несколько минут всплыл, размахивая наручниками. Во время тура по Европе в 1900 г. Гудини поразил Лондон номером «Исчезновение живого слона», который был им воспроизведён на нью-йоркском ипподроме в 1918 г.

Летом 1903 года в Москве, на открытой сцене летнего сада Эрмитаж, Гудини, будучи запертым в арестантской карете, высвобождался из неё, на глазах у публики. В гастролях по России 1908 года демонстрировал самоосвобождение из камеры смертников в Бутырской тюрьме и Петропавловской крепости. Маг также выступал и в тюрьмах Вашингтона. Как описывают этот трюк авторы книги «От магов древности до иллюзионистов наших дней»: «Запертый в камере тюрьмы, облачённый в арестантскую одежду, он через две минуты вышел, открыл двери соседних камер и, шутки ради, поменял местами заключённых. Затем проник в гардеробную и через пятнадцать минут после того, как был заперт, появился в караульном помещении переодетым в свой костюм».

C возрастом постановочные трюки давались Гудини всё сложнее. Даже после удачных выступлений он не раз попадал в больницу. С 1910 г. он стал сниматься в кино. В том же году поставил номер по освобождению из жерла пушки за считанные секунды до того, как сработает запал. Заинтересовавшись авиацией, он приобрёл биплан и совершил первый в истории полёт над Австралией. Он также сблизился с бывшим президентом США Теодором Рузвельтом. Появились слухи, что Гудини связан с американскими спецслужбами и со Скотленд-Ярдом.

В зените славы Гудини зарабатывает огромные деньги. В 1920-х годах газеты писали, что его жалованье почти вдвое больше, чем у президента США. Страх закончить жизнь в нищете, как это было с его отцом, не оставлял его. Гудини совсем не умел обращаться с деньгами: он трясся над каждым центом и в то же время тратил огромные суммы на картины и книги. Посылал чеки старикам, подавал золотые монеты нищим, давал благотворительные концерты в больницах, детских домах и для заключённых в тюрьмах.

Гудини прошёл масонское посвящение 17 июля 1923 года в нью-йоркской ложе «St. Cecile» № 568. Очень быстро (31 июля 1923 года) был посвящён в степень подмастерья, и 21 августа того же года стал мастером-масоном.

Гудини был серьёзно обеспокоен тем, что под влиянием популярного в те годы спиритизма многие иллюзионисты стали маскировать свои трюки видимостью общения с потусторонними силами. В сопровождении переодетого в штатское констебля Гудини стал инкогнито посещать спиритические сеансы для того, чтобы разоблачать шарлатанов, и заметно преуспел в этом. Последствием стал разрыв со старым товарищем, Артуром Конан Дойлем, который был убеждённым приверженцем спиритизма и почитал Гудини за очень сильного медиума.

Смерть 
Во время гастролей в Монреале в гримёрку к Гудини вошли трое студентов, один из которых, Гордон Уайтхед, был чемпионом колледжа по боксу. Он спросил Гудини, действительно ли тот способен выдержать несколько сильных ударов в живот, ничего при этом не почувствовав. Гудини, погружённый в свои мысли, кивнул, и студент неожиданно нанёс артисту два или три удара. Гудини еле остановил его: «Подождите, мне надо подготовиться», после чего напряг пресс — «Вот, теперь можете бить». Студент ударил пару раз и почувствовал железный брюшной пресс Гудини. Несколько дней Гарри не обращал внимания на усиливающуюся боль в области живота. Во время выступления в Детройте иллюзионист упал прямо на сцене, и его пришлось госпитализировать. У Гудини был диагностирован разрыв аппендикса, в результате которого развился перитонит. Врачи прогнозировали скорую смерть, но иллюзионист продержался несколько дней, что достаточно долго для такого случая. 31 октября 1926 года Гарри Гудини умер в Детройте, его тело было доставлено в Нью-Йорк и похоронено в бронзовом коробе, который он использовал для своих трюков. 

Неясно, являются ли удары студента прямой причиной смерти Гудини. Связь между тупой травмой живота и аппендицитом не выявлена. Предполагают, что Гудини не знал, что страдает аппендицитом, и принял боль в животе за боль, вызванную ударом. Возможно, если бы он не получил удары в живот, он бы знал, что у него аппендицит.
Студент, нанёсший удары, не понёс за это никакой ответственности.

После похорон появились неподтверждённые слухи о том, что фокусника отравили его завистники. Внучатый племянник Гудини Джордж Хардин () в 2007 году настаивал на необходимости эксгумации тела Гудини, придерживаясь гипотезы, что его знаменитый родственник стал жертвой умышленного заговора и был на самом деле отравлен ядом.

Завещание 
Спустя 100 лет со дня рождения Гудини (намеченная дата была 6 апреля 1974 года, так как данные о месте и дате рождения иллюзиониста противоречивы) должно было быть обнародовано его завещание, в котором будут раскрыты секреты его трюков. Многие газеты на первых полосах специально оставили место для экстренного сообщения о завещании. Но ни в указанный день, ни в любой последующий ни одна нотариальная контора и ни один нотариус не подтвердили факт существования самого завещания. Этот поступок иногда в шутку называют «последним фокусом Гудини».

Премия Гарри Гудини 
В 2015 году в России была учреждена премия имени Гарри Гудини, призванная привлечь внимание общественности к проблеме некритичного восприятия заявлений о существовании паранормальных явлений и сверхспособностей.

В искусстве

Литература 
Гудини — один из героев бестселлера Э. Л. Доктороу «Рэгтайм», переведённого на русский в 1975 году Василием Аксёновым. В 1998 г. по мотивам романа был поставлен мюзикл, в котором Гудини является второстепенным персонажем.

Гудини является прообразом главного героя в рассказе Говарда Филлипса Лавкрафта «Заточённый с фараонами».

Кинематограф 
 1953 — «Гудини» (в роли Гудини: Тони Кёртис)
 1976 — «Великий Гудини» (в роли Пол Майкл Глейзер)
 1981 — «Рэгтайм» (в роли Джеффри ДеМанн)
 1987 — «Молодой Гарри Гудини» (в роли Уил Уитон)
 1997 — «Волшебная история» (в роли Харви Кейтель)
 1998 — «Гудини» (в роли Джонатон Шэк)
 2007 — «Смертельный номер» (в роли Гай Пирс)
 2007 — «Секрет Гудини» (Смешарики 96 серия)
 2008 — «Чудеса Гудини» (в роли Эрнест Боргнайн)
 2009 — «Расследование Мёрдока» (в роли Джо Диникол)
 2014 — «Гудини» (в роли Эдриен Броуди)
 2016 — «Гудини и Дойл» (в роли Майкл Уэстон)

Примечания

Ссылки 
 Последний трюк Гудини  Журнал «Вокруг Света», № 6 (2597) | Июнь 1975

Иллюзионисты США
Артисты, известные под псевдонимами
Умершие от перитонита
Иммигрировавшие в США из Венгрии
Масоны США